Preud'homme est le patronyme de plusieurs personnes :

 Armand Preud'homme (1904-1986), compositeur et organiste flamand ;
 Michel Preud'homme (né en 1959), footballeur belge.

Voir aussi 
 Alard Le Preud'homme (vivant vers 1297 et 1300), bourgeois lillois, gestionnaire du domaine d'Annappes ;